Магдалена Лаура Сирмен (Ломбардини) (, 9 декабря 1745, Венеция, Италия — 18 мая 1818, Венеция, Италия) — итальянская скрипачка, ученица Джузеппе Тартини, оперная певица, композитор и музыкальный деятель. Магдалена Лаура Сирмен высоко ценилась при жизни в качестве инструменталиста-виртуоза, особенно в Париже и Лондоне. Её собственные сочинения получили высокую оценку современников.

Биография 
Родилась в Венеции 9 декабря 1745 года в бедной семье, хотя и гордившейся благородным происхождением. Начала заниматься музыкой в возрасте семи лет. Магдалена Лаура получила музыкальное образование в родном городе, в Ospedale dei Mendicanti (куда поступила в 1753 году). Она изучала здесь пение, клавесин, скрипку и теорию музыки. В это же время она брала уроки игры на скрипке у Джузеппе Тартини, посещая его в Падуе. Сохранилось письмо Джузеппе Тартини от 5 марта 1760 года, в котором он рассказывает ей о приёмах игры на скрипке. Это письмо было написано до личного знакомства Джузеппе Тартини с Магдаленой. В 1767 году закончила Ospedale dei Mendicanti и получила возможность начать самостоятельную музыкальную карьеру в Венеции.

Осенью 1767 года вышла замуж за скрипача Людовико Сирмена (Ludovico Sirmen, 1738-1812 годы жизни). Сразу после заключения брака супруги отправились в совместное концертное турне. Они проживали и давали концерты как скрипачи-виртуозы в Фаэнце, Турине, а с лета 1768 года в Париже. В Париже она опубликовал свои первые композиции (шесть трио, ор.1; шесть струнных квартетов). Начиная с 1771 года Магдалена Лаура Сирмен давала свои концерты и путешествовала уже без супруга. Три раза (1771, 1772, 1773 годы) она выступала как скрипачка в Лондоне. Её дебют состоялся во время исполнения оратории «Gios Re di Giuda» Иоганна Христиана Баха в королевском театре 10 января 1771 года. Исполнение собственного скрипичного концерта Магдаленой Сирмен музыкальные критики оценили как триумф. В качестве певицы она выступала в Лондоне (впервые в 1773 году и сразу на сцене Королевского театра), Дрездене и Санкт-Петербурге. Оценка её вокальных способностей музыкальными критиками была сдержанной, высказывалось мнение, что вокал только отвлекает её от совершенствования в игре на скрипке. В России она работала вместе с мужем на постоянной основе с весны 1783 по сентябрь 1784 года, выступая в качестве скрипачки и певицы на императорской сцене при дворе Екатерины II.

Во время своего последнего выступления в Париже в 1785 году Магдалена Сирмен не смогла повторить прежний успех в качестве скрипачки (критики утверждали, что её манера игры устарела и не соответствует духу времени, хотя к технической стороне исполнения замечаний не было) и приняла решение закончить свою сольную карьеру. Она вернулась в Италию, жила сначала в Равенне, а с 1789 в Венеции, где и умерла 18 мая 1818 года.

Репертуар 
Относительно мало известно о скрипичном репертуаре Магдалены Сирмен. Музыковеды предполагают, что она играла обычно свои собственные композиции. Источники сообщают о «скрипке соло» или «концерте на скрипке», но редко упоминают исполняемые произведения. Известно, что она сыграла в Лондоне в 1772 году сочинения Джованни Батиста Чирри и Иоганна Батиста Вендинга. В мае 1785 года исполнила два концерта Джованни Баттиста Виотти в концерте в Париже.

Как певица она выступила в Лондоне в следующих ролях на сцене: Эльвира в опере «Сид» Антонио Саккини, Амур в «Орфее» Кристофа Виллибальда Глюка. Она также пела в операх «Sofonisba» Маттиа Венто и «La Buona figliuola» Никколо Пиччинни, выступала в Сиене и Павии, исполняя партию Эльвиры в «Ezio» Пьетро Алессандро Гульельми, а в Пизе пела в опере «Gli errori di Telemaco» Джузеппе Гаццаниги.

Сочинения 
 Соната для скрипки и Basso continuo A-Dur.
 Шесть струнных трио для двух скрипок и облигатной виолончели, op. 1.
 Три концерта для скрипки и оркестра, op. 2.
 Шесть концертов для скрипки и оркестра, op. 3.
 Шесть квартетов для двух скрипок, альта и баса.
 Шесть дуэтов для двух скрипок, посвященные Duc de Gloucester, op. 5.
 Шесть сонат для двух скрипок, op. 4.
Прижизненные транскрипции её сочинений:
 Шесть концертов в транскрипции для клавесина, осуществленной Signor Giordani.

Примечания

Литература 
 Arnold, Elsie. M. Lombardini Sirmen compositrice, violinista e donna d’affari. In: Vittoria Surian (Hg.), Gentildonne artiste intellettuali al tramonto della Serenissima, Mirano/Venedig: Eidos 1998, S. 117—126.
 Arnold, Elsie. Artikel Sirmen, Maddalena. In: The New Grove. Dictionary of Music and Musicians. Second Edition. Edited by Stanley Sadie, Vol. 23, London und New York 2001, S. 448.
 Arnold, Elsie. M. Lombardini Sirmen compositrice, violinista e donna d’affari. In: Vittoria Surian (Hg.), Gentildonne artiste intellettuali al tramonto della Serenissima, Mirano/Venedig: Eidos 1998, S. 117—126.
 Arnold, Elsie, und Baldauf-Berdes, Jane L. Maddalena Lombardini Sirmen. Eighteenth-Century Composer, Violinist, and Businesswoman. Lanham, Maryland und London: Scarecrow Press 2002.
 Arnold, Elsie, Maddalena Lombardini Sirmen (1745—1818) — Composer, Violinist and Singer. In: Musik an den venezianischen Ospedali, Helen Geyer und Wolfgang Osthoff (Hg.). Konservatorien vom 17. bis zum frühen 19. Jahrhundert. Symposion vom 4. bis 7. April 2001, Venedig. Rom: Edizioni di Storia e Cultura 2004 (Ricerche / Centro tedesco di studi veneziani, 1), S. 369—376.
 Baldauf-Berdes, Jane L. L’ultima allieva di Tartini: M. Lombardini Sirmen. In: Andrea Bombi und Maria Nevilla Massaro (Hg.). Tartini e il suo tempo e le opere. Bologna 1994. S. 213—225.
 Baldauf-Berdes, Jane L. Women Musicians of Venice. Musical Foundations 1525—1855, Oxford: Clarendon Press 1993.
 Baldauf-Berdes, Jane L. M. L. Lombardini Sirmen, virtuosa veneziana e la storia delle istituzioni concertistiche a Torino. In: Gianni Mombello, Lionello Sozzi und Louis Terreaux (Hg.). Culture et pouvoir dans les états de Savoie du XVII siècle à la revolution. Turin 1984. S. 177—196.
 Berdes, Jane L. The Violin Concertos. Opp. 2 and 3 by Maddalena Lombardini Sirmen. Thesis. University of Maryland 1979.
 Berdes, Jane L. Preface to Maddalena Laura Lombardini Sirmen. Three Violin Concertos. Recent Researches in the Music of the Classical Era. Volume 38, Madison 1991, S. VII—XX.
 Bouvet, Charles. Une leçon de Giuseppe Tartini et une femme violoniste au XVIIIe siècle, Paris: Senart 1915.
 Bouquet-Boyer, Marie-Thérèse (Hg.). Musique à Venise. De M. L. Lombardini Sirmen à Jane Baldauf-Berdes. Grenoble Cedex : Maison des Sciences de l’Homme-Alpes, 2006.
 Buchecker, Elisabeth. Maddalena Laura Lombardini Sirmen. Komponistin und Virtuosin des 18. Jahrhunderts. Diplomarbeit. Graz: Universität für Musik und darstellende Kunst 2006.
 Gerber, Ernst Ludwig. Historisch-Biographisches Lexicon der Tonkünstler, 2 Bde., Leipzig 1790—1792.
 Girardi, Maria. Artikel Syrmen, Maddalena. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. Zweite, neubearbeitete Ausgabe herausgegeben von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 16. Kassel: Bärenreiter u.a. 2006, Sp. 369—370.
 Holzer, Eva. Maddalena Laura Lombardini Sirmen. Geigerin und Komponistin. Diplomarbeit. Salzburg: Hochschule für Musik und Darstellende Kunst «Mozarteum», 1998.
 McVeigh, Simon. Concert Life in London from Mozart to Haydn. Cambridge 1993.
 Marshall, Julian. Tartini and Maddalena Syrmen. In: The Queen, the Lady’s Newspapers, 26. März 1892.
 Scott, Marion M. Maddalena Lombardini, Madame Syrmen. In: Music and Letters 14, 1933, S. 149—163.
 Scarpa, Jolanda (Hg.). Arte e musica all’Ospedaletto. Schede d’archivio sull’attività musicale degli ospedali dei Derelitti e dei Mendicanti di Venezia (sec. XVI—XVIII). Venedig 1978.
 Sartori, Claudio. I Libretti italiani a stampa dalle origini al 1800. Catalogo analitico con 16 indici. Cuneo 1990—1994, Indice II. Cantanti, S. 624.
 Petrobelli, Pietro. Tartini. Le sue idee e il suo tempo. Lucca 1992.

Ссылки 
 Morgenstern, Anja. Maddalena Sirmen. Musikvermittlung und Genderforschung: Musikerinnen-Lexikon und multimediale Präsentationen
 

Академические музыканты Италии
Композиторы Италии
Композиторы по алфавиту
Скрипачи Италии
Родившиеся 9 декабря
Родившиеся в 1745 году
Умершие 18 мая
Паганини
Скрипачи XVIII века